

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — Сельма Лагерлёф, «Как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все её произведения». Женщина впервые получила нобелевскую премию по литературе.

Франция 
 Гонкуровская премия — Мариус и Аре Леблон, «Во Франции».
 Премия Фемина — Эдмон Жалу, Le reste est silence.

Книги

Романы 
 «Аня из Авонлеи» — роман Люси Мод Монтгомери.
 «Анна-Вероника» — роман Герберта Уэллса.
 «Борьба за огонь» — роман Жозефа Рони-старшего о доисторическом прошлом человечества.
 «Кораблекрушение „Джонотана“» — роман Жюля Верна.
 «Майк» — роман Пэлема Грэнвила Вудхауза.
 «Мартин Иден» — роман Джека Лондона.
 «Провинциалки» — роман Жана Жироду.

Повести 
 «Городок Окуров» — повесть Максима Горького.
 «Жизнь Матвея Кожемякина» — повесть Максима Горького.
 «Хохот Жёлтого Дьявола» — фантастическая повесть Антона Сорокина.

Малая проза 
 «Жертва» — рассказ Алексея Ремизова.

Пьесы 
 «Анатэма» — пьеса Леонида Андреева.
 «Дни нашей жизни» — пьеса Леонида Андреева.

Родились 
 19 февраля — Марк Зосимович Ланской, советский писатель-фантаст (умер в 1990).
 24 февраля — Август Дерлет, американский писатель-фантаст, издатель книг Лавкрафта (умер в 1971).
 6 марта — Станислав Ежи Лец, польский сатирик, поэт, афорист (умер в 1966).
 12 марта — Пятрас Цвирка, литовский писатель-марксист (умер в 1947).
 6 июня — Семён Петрович Бабаевский, русский советский писатель (умер в 2000).
 28 июня — Эрик Эмблер, британский писатель (умер в 1998).
 7 августа — Мари-Терез Бодар, бельгийская писательница, эссеистка, драматург.
 8 августа — Емилиан Нестерович Буков, молдавский советский писатель и поэт (умер в 1984).
 16 октября — Мохамед Фадхель Бен Ашур, тунисский богослов, писатель (умер в 1970).
 16 ноября — Макс Циммеринг, немецкий писатель, поэт (умер в 1973).
 8 декабря — Зиновий Яковлевич Биленко, украинский советский писатель (умер в 1979).
 16 декабря — Эдгар Миттельхольцер, гайанский писатель. Один из основоположников вест-индской литературы (умер в 1965).
 Майкл Дей-Ананг, ганский поэт, драматург и писатель (умер в 1977).

Умерли 
 29 января — София Меллерова,  польская писательница, драматург и переводчик, работавшая в эпоху позитивизма.
 11 марта – Аквилео Эчеверрия, национальный поэт Коста-Рики.
 12 марта — Хуан Крисостомо Сентурион, парагвайский писатель (родился в 1840).
 17 апреля — Фёдор Николаевич Берг, русский поэт, прозаик, журналист (родился в 1839).
 17 июня – Томас Ахелис, немецкий писатель (род.1850).
 18 июня — Павел Александрович Крушеван, русский и молдавский журналист, прозаик, публицист (родился в 1860).
 29 сентября — Владимир Видрич, хорватский поэт (род. в 1875).
 30 октября — Арсений Иванович Введенский, русский литературный критик, библиограф, историк литературы (родился в 1844).
 13 декабря — Иннокентий Фёдорович Анненский, русский поэт, переводчик, литературный критик (родился в 1856).

Примечания